Platon La Gaffe
Victor la gaffe